Yattara peut faire référence à :

Patronymie 

 Bâ Odette Yattara (1944-), femme politique malienne ;
 Bountouraby Yattara (?-), femme politique guinéenne ;
 Ibrahima Yattara (1980-), footballeur guinéen ;
 Naby-Moussa Yattara (1984-), footballeur guinéen ;
 Mohamed Yattara (1993-), footballeur guinéen.

Lien externe